La saison 2008 de la Ligue mexicaine de baseball est la  de l'épreuve. Elle sacre les Diablos Rojos del México, qui remportent le  de leur histoire.

La saison a drainé 4 035 169 spectateurs au stade pour 832 matches, soit une moyenne de 4850 par rencontre. Ces chiffres sont en hausse de 3,8 % par rapport à la saison précédente.

Saison régulière

Séries éliminatoires

Série finale 
Match 1

19 août 2008 au Foro Sol de Mexico.

Match 2

20 août 2008 au Foro Sol de Mexico.

Match 3

22 août 2008 à l'Estadio de Beisbol de Monterrey.

Match 4

23 août 2008 à l'Estadio de Beisbol de Monterrey.

Match 5

24 août 2008 à l'Estadio de Beisbol de Monterrey.

Statistiques

Au bâton

Lanceurs

Notes et références

Annexe

Bibliographie 
 x

Liens externes 
  Site officiel de la ligue

Saison de la Ligue mexicaine de baseball
Mexique